El término Sonic Boom puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

 a sonic boom, explosión sónica provocada por un objeto cuando sobrepasa la velocidad del sonido;
 a Sonic Boom, álbum de 2009, de la banda estadounidense Kiss;
 a Sonic Boom, serie animada por computadora para televisión de 2014, basada en la franquicia de videojuegos Sonic the Hedgehog;
 a Sonic Boom: Shattered Crystal, videojuego de 2014 para Nintendo 3DS, basada en la serie de televisión homónima;
 a Sonic Boom: Rise of Lyric, videojuego de 2014 para Wii U, basada en la serie de televisión homónima.